Defender kan syfta på:

 Defender – en fjärrstyrd robot inom polisen som används för att ta hand om och oskadliggör misstänkt farliga föremål, se Bombrobot
 Defender (arkadspel) – ett arkadspel utvecklat av Williams Electronics 1980
 Defender (datorspel 2002) – ett shoot-up-datorspel som utvecklats för PlayStation 2 i Oktober 2002
 Defender of the Crown – ett datorspel utgivet av Cinemaware 1986
 Windows Defender – ett antispionprogram från Microsoft